Кармановская — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кармановская — уральская станица, теперь село Кыркопа в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Кармановская — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Кармановская — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Кармановская — исчезнувшая деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Кармановская ГРЭС